Guadalupe megye (Texas) 
 Guadalupe megye (Új-Mexikó)